Flak 18, abréviation de Flugabwehrkanone 18, désigne plusieurs modèles de canons utilisés par la Wehrmacht :
 le 3,7 cm Flak 18
 le 8,8 cm Flak 18

Voir aussi